

Toponyme 

 département de l'Allier, un département français de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Allier, une rivière française qui a donné son nom au département ;
 Allier, une commune française des Hautes-Pyrénées.

Nom de famille 

 Achille Allier (1807-1836), historien français ;
 Antoine Allier (1793-1870), homme politique français ;
 Claude Allier (✝ 1793), prêtre catholique et activiste contre-révolutionnaire français ;
 Gabriel Allier (1863-1924), compositeur et chef d’orchestre français ;
 Irène Allier, journaliste française ;
 Irène Frachon (1963-), pneumologue français ;
 Jacques Allier (1900-1979), banquier français ;
 Jean-Antoine Allier (1768-1838), homme politique français ;
 Raoul Allier (1862-1939), pasteur et théologien protestant ;
 Sandrine Allier-Guepin, artiste peintre et auteure de bande dessinée française ;
 Thomas Allier (1975-), coureur cycliste français.

Voir aussi 
 Château-sur-Allier, commune de l’Allier